CV poate fi:
 Republica Capului Verde, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .cv, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Republica Capului Verde
 Covasna, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Limba ciuvașă, codul ISO 639-1
 Curriculum vitae, expresie latină care se traduce prin „Istoricul vieții”